Jóbarát (1925–1940) kolozsvári ifjúsági folyóirat
 Jóbarát (1967–1989) bukaresti ifjúsági folyóirat